Kejaksan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kejaksan, distrikt, Jawa Barat, 
 Kelarahan Kejaksan, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar